Паппенхайм () — многозначный немецкий термин.

 Паппенхайм — старинный замок в Баварии.
 Паппенхайм — город в федеральной земле Бавария, Германия.
  — немецкий дворянский род.
  (1777–1860) — баварский кавалерийский генерал.
  (1870–1916) — немецкий врач.
  (1492–1539) — князь-епископ Айхштетта.